«Copenhague» (o variantes como Copenhagen) puede referirse a:

Geografía 
 Copenhague, capital de Dinamarca.
 Copenhagen (Luisiana), Estados Unidos.
 Copenhagen (Nueva York), Estados Unidos.

Entretenimiento 
 Copenhague, obra de teatro de Michael Frayn.
 Copenhague, película para televisión basada en la ohra de Michael Frayn, de 2002, protagonizada por Daniel Craig.

Deportes 
 F.C. Copenhagen.
 Copenhagen XI.

Ciencia 
 La XV Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU 2009, celebrada en dicha ciudad.
 La Interpretación de Copenhague, una interpretación tradicional de la mecánica cuántica.

Otros usos 
 Copenhagen (caballo), caballo que montó el Duque de Wellington en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815.